Hancock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hancock Township (Illinois)
 Hancock Township (Iowa)
 Hancock Township (Kansas)
 Hancock Township (Michigan)
 Hancock Township (Minnesota)